Змагання з регбі-7 на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді серед чоловічих команд пройшли з 14 по 17 липня на стадіоні "Тулпар". У них взяли участь 16 команд, які були поділені на 4 групи по 4 команди. Дві найкращі команди з кожної групи розіграли за системою плей-оф місця з 1 по 8. Команди, які зайняли у своїх групах 3 та 4 місця, аналогічним чином визначили місця з 9 по 16.

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Відбірковий тур

Турнірна сітка

Чвертьфінали

Класифікація

Півфінали

Фінал

Турнірна сітка

Чвертьфінали

Фінал

Матчі за медалі

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Матч за золоту медаль

Фінальне розташування

Примітки 

Регбі-7 на Літній універсіаді 2013